Kotaro Tanaka (jurist) (1890-1974), Japans rechtsgeleerde, politicus en rechter
Kōtarō Tanaka (fotograaf) (1901-1995), Japans fotograaf